Miejscowości w USA:
 Banner Elk – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
Gminy w USA:
 Banner Elk (ang. Banner Elk Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery